Cseh Károly (1838–1894) az erdélyi Alsócsernátonban született orvos, balneológus, szakíró, országgyűlési képviselő
 Cseh Károly (1891–1945) a vajdasági Adán született tanító, újságíró, munkásmozgalmi szervező, az adai általános iskola névadója
 Cseh Károly (1952–) orvos, egyetemi tanár, a Népegészségtani Intézet igazgatója
 Cseh Károly (1952–2013) költő, műfordító, pedagógus